Каса дел Каналеро има више значења:

 Каса дел Каналеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Каса дел Каналеро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Каса дел Каналеро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Каса дел Каналеро, Бреча 123 ентре Километро 2 и 3 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику